Eva León puede referirse a:

Eva León Conde (1948-), actriz española. 
Eva León, violinista española.